Fekete péntek, a Black Friday nevű kifejezés magyar neve

Film
Fekete péntek, 1940-es amerikai horrorfilm
Fekete péntek (eredeti címe: Der schwarze Freitag), 1966-os német film
Fekete péntek (eredeti címe: The Kidnapping), 2007-es amerikai film
Fekete péntek A South Park animációs filmsorozat egyik epizódja

Irodalom
Fekete Péntek, Taar Ferenc 1986-os könyve
Fekete Péntek, Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj elbeszélése (fordították: Lengyel József és Sarkadi Vilma)